Бе́льке Гу́став:

 Бельке Густав (1618—1661) — шведський дипломат.
 Бельке Густав (1810—1873) — польський зоолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок